Рокафуэрте ():
 Рокафуэрте, Висенте (1783—1847) — президент Эквадора (1835—39).
  — город в Эквадоре, административный центр одноимённого кантона.
  — кантон в эквадорской провинции Манаби.
  — эквадорский футбольный клуб из Гуаякиля.

См. также